Lesnoje (russisch ) ist der Name von geographischen Objekten im russischsprachigen Raum, darunter folgender Dörfer und Siedlungen in Russland:

in der Oblast Kaliningrad:
 Lesnoje (Kaliningrad, Gurjewsk), im Rajon Gurjewsk (bis 1946 Ludwigswalde, Kreis Königsberg-Land/Samland, Ostpreußen)
 Lesnoje (Kaliningrad, Neman), im Rajon Neman (bis 1938 Groß Lenkeningken, 1938–1946 Groß Lenkenau, Kreis (Tilsit-)Ragnit, Ostpreußen)
 Lesnoje (Kaliningrad, Osjorsk), im Rajon Osjorsk (nicht mehr existent, bis 1938 Endruschen, 1938–1946 Maiden, Kreis Darkehmen (Angerapp)/Ostpreußen)
 Lesnoje (Kaliningrad, Prawdinsk), im Rajon Prawdinsk 
 Lesnoje (Kaliningrad, Slawsk), im Rajon Slawsk (nicht mehr existent, bis 1946 Waldburg, Kreis Elchniederung, Ostpreußen)
 Lesnoje (Kaliningrad, Swetlogorsk), im Rajon Swetlogorsk (bis 1946 Warnicken, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Lesnoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk), im Rajon Tschernjachowsk (bis 1928: Dwarischken, 1928–1946 Eichenberg, Kreis Insterburg, Ostpreußen)

andere:
 Lesnoje (Twer), Rajonverwaltungszentrum in der Oblast Twer

Siehe auch:
 Lesnoi (Begriffsklärung)
 Lisne, ukrainische Form